Eunice aphroditois — хищный морской многощетинковый червь. Обитает на океанском дне, на глубине 10—40 метров, в тропических водах. Длина взрослой особи достигает 2—3 метров. Охотится на проплывающих мимо рыб, быстрым движением захватывая их и уволакивая к себе. Морской червь может обходиться без пищи около года.

Многощетинковые черви
Многощетинковые черви Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1788 году
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом